Anastasio Somoza García (1896-1956), nikaraguański oficer i polityk, prezydent Nikaragui i faktyczny dyktator kraju (1937-1947 i od 1950 do śmierci)
 Anastasio Somoza Debayle (1925-1980), nikaraguański generał i polityk, prezydent Nikaragui i faktyczny dyktator kraju (1967-1972 i 1974-1979)
 Anastasio Jesús Somoza Portocarrero (ur. 1951) – syn Anastasio Somozy Debayle, przygotowywany na następcę ojca